Heterocetus — сумнівний рід вимерлих китоподібних.

Види 
Heterocetus brevifrons (van Beneden, 1872)
Heterocetus guiscardii Capellini, 1877
Heterocetus major Stefano, 1900
Heterocetus sprangii van Beneden, 1886

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці міоцену
Цетотерієві